Emba (rivier), een rivier in Kazachstan
 Emba (stad), een stad in Rusland
 Emba, nom de plume van Imre Baranyai (Emeriko Baranyai), een Esperanto-auteur